Нуоро — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Нуоро — провінція в Італії, у регіоні Сардинія.